Rosental  ist der Name folgender Orte:

 Rosental an der Kainach, Gemeinde im Bezirk Voitsberg in der Steiermark, Österreich
Orts-, Gemeindeteile und Straßen:
 Rosental (Detmold), ein historischer Teil der Innenstadt von Detmold in Nordrhein-Westfalen
 Rosental (Striegistal), Ortsteil von Marbach in der Gemeinde Striegistal, Sachsen
 Rosental (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Vaihingen, kreisfreies Stuttgart
 Rosental (Thumby), Ortsteil von Thumby in Schleswig-Holstein
 Rosental (Gemeinde Stockenboi), Ortschaft von Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Rosental (Gemeinde Heiligenkreuz), Gemeindeteil von Heiligenkreuz im Wienerwald, Niederösterreich
 Rosental (Gemeinde Lanzenkirchen), Ortsteil von Lanzenkirchen, Bezirk Wr. Neustadt-Land, Niederösterreich
 Rosental (Gemeinde Schrattenbach), Ortschaft von Schrattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Rosental (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen am Großvenediger im Oberpinzgau, Bundesland Salzburg
 Rosental (Leogang), Ortschaft der Gemeinde  Leogang im Mitterpinzgau, Bundesland Salzburg
 Rosental (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rosental (München), Straße in der Münchner Altstadt
 Basel-Rosental, Stadtteil von Basel im Zentrum Kleinbasels
 Rosental (Wängi), Ortsteil der Gemeinde Wängi (Thurgau)
 Różanka-Dwór, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Rosental, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Rožmitál (Broumov), Ortsteil von Broumov, Okres Náchod, Tschechien

Regionen:
 Rosental (Bulgarien), Tal zwischen dem Balkangebirge und der Sredna Gora in Bulgarien
 Rosental (Kärnten), slowenisch Rož, von der Drau durchflossenes Tal im südlichen Kärnten, Österreich
 Rosental (Leipzig), parkartiger Teil des Leipziger Auenwaldes im Nordwesten Sachsens, Deutschland

Rosental ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Moissejewitsch Rosental (1906–1975), sowjetischer Philosoph
 Johanna von Rosental († 1475), böhmische Königin, Frau des Königs Georg von Podiebrad
 Jaroslav Lev von Rosental (1425–1480), tschechischer Adliger und Politiker
 Zdeniek Lev von Rosental (um 1470–1535), böhmischer Adliger
sowie der Name von:
 Lev von Rosental, ein böhmisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Rosedale
 Rosendal
 Rosendahl (Begriffsklärung)
 Rosentalbach
 Rosenthal
 Rosetal
 Roßtal
 Rožmitál